Teton County ist der Name folgender Countys in den Vereinigten Staaten:

 Teton County (Montana)
 Teton County (Wyoming)
 Teton County (Idaho)